Rose Green (Essex), een gehucht in het bestuurlijke gebied Colchester, in het Engelse graafschap Essex, deel van de civil parish Chappel
Rose Green (Lindsey), een gehucht in het bestuurlijke gebied Babergh, in het Engelse graafschap Suffolk, deel van de civil parish Lindsey
Rose Green (Assington), een gehucht in het bestuurlijke gebied Babergh, in het Engelse graafschap Suffolk, deel van de civil parish Assington
Rose Green (West Sussex), een gehucht in het bestuurlijke gebied Arun, in het Engelse graafschap West Sussex, deel van de civil parish Aldwick